«Simpson Tide» () — девятнадцатый эпизод девятого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые вышел в эфир 29 марта 1998 года. Сценарий написали Джошуа Стернин и Джеффри Вентимилья, а режиссёром серии стал Мильтон Грэй.

Сюжет 

У Гомера, Карла и Ленни возникла проблема — у них остался только один пончик. Гомер решает его увеличить, положив его в реактор, но это приводит к взрыву реактора. За это мистер Бернс увольняет Гомера. Гомер не знал, что ему делать, пока не увидел по телевизору рекламу Морской службы и, в частности, Морского резерва. Гомер решает сразу же туда поступить. Вместе с ним на службу отправляются Барни, Мо и Апу. Хотя Гомер сразу начинает своей беспечностью злить начальника своего отряда, его всё равно принимают со всеми во флот. А тем временем Милхаус прокалывает себе ухо и становится популярней Барта. Барт решает не упустить свою славу и тоже прокалывает себе ухо, но на следующий день с ужасом понимает, что это успели сделать все его одноклассники.

Гомер быстро вживается в роль морского резервиста, получая разные льготы за свою должность. Вскоре Гомера вместе с друзьями отправляют на ядерную подводную лодку. Доверчивый капитан делает Гомера главным, не думая о последствиях: капитан отправился прочищать одну из засоренных торпед, а Гомер, завидев врага, сразу дал сигнал «пли», выстрелив капитаном. Сами же враги, недолго думая, выстрелили по Гомеру настоящими торпедами. Гомер без всяких приспособлений пытается довести субмарину до Спрингфилда, и ему почти удается, но в самый последний момент он резко поворачивает вправо и доплывает до вод России. Представитель России в ООН говорит, что «Советский Союз отпустит Ваше судно». На замечание о том, что Советский Союз распался, поняв, что проговорился, он отвечает «Мы хотели, чтобы вы так думали!», и Россия снова становится Советским Союзом — из-под флага хиппи выпадает серп и молот, из аттракционов выезжают танки, вырастает Берлинская стена, а в мавзолее оживает Ленин. Американцы сбрасывают на субмарину мины, и одна из них делает пробоину. Гомер уверен, что им конец, и советует команде подумать о своих родных. Самому Гомеру вспоминается Барт с сережкой. Мальчик советует Гомеру заткнуть пробоину сережкой, которую Гомер отобрал у него перед отплытием. Гомер слушает свой внутренний голос и закрывает пробоину. Но, всплыв на поверхность, Гомер оказывается меж двух огней — американцами, японцами, китайцами, викингами и даже пингвинами! Гомера спасает фраза «Я сегодня первый день на работе», ранее чуть не спасшая его от увольнения на АЭС. Гомера отпускают домой, а там с позором увольняют из флота. Но Гомер и так доволен, ведь он чудом избежал смерти, и помог ему именно Барт, который тут же просит у отца сделать себе татуировку, вдруг пригодится…

Ссылки 

"Simpson Tide"  at The Simpsons.com